Салакеоку ( ) — парк фантастических скульптур, вдохновленный идеями и символикой буддизма и индуизма и созданный в 1978 г. под руководством Бунлыа Сулилата. Парк расположен в 3 км к востоку от Нонгкхая, на северо-востоке Таиланда. Будда-парк, построенный Сулилатом двадцатью годами раньше, лежит поблизости, на противоположном (лаосском) берегу Меконга.

Ссылки 
 Подборка фотографий
 http://www.pbase.com/gaiyang46/a_tale_of_two_temples
 https://web.archive.org/web/20080906113006/http://www.panasia.net/photo/thailand/nongkhai/
 https://web.archive.org/web/20070525185745/http://www.xs4all.nl/~sasseng/kaek.htm
 https://web.archive.org/web/20081008023943/http://www.photo-tropism.com/1-100/132.htm
 http://www.mutmee.net/030010_sculpture_park.htm

Сады и парки Таиланда
Буддийская архитектура
Наивное_искусство
Ар брют